Euro, Europese munt
 Euro (plaats), spookdorp in West-Australië
 Euro (samenstellingen), samenstellingen met het veelgebruikte voorvoegsel Euro
 wallaroe, een kangoeroesoort die ook wel euro wordt genoemd